Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 158001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 lipca 2000 do 17 września 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

158001-158100

158101-158200

158201-158300

158301-158400

158401-158500

158501-158600

158601-158700

158701-158800

158801-158900

158901-159000

Przypisy 

Lista planetoid 158001-159000